Украинские футбольные клубы в еврокубках (2020—2030) — результаты матчей украинских футбольных команд в европейских клубных турнирах, проводящихся под эгидой УЕФА в 2020—2030 годах. На данный момент — это Лига чемпионов УЕФА, Лига Европы УЕФА, Лига конференций УЕФА и Суперкубок УЕФА.

Таблица коэффициентов УЕФА украинских клубов в 2020-2029

Сезон 2020/2021 
 «Шахтёр» Донецк (чемпион Украины сезона 2019-20 гг.)
 Групповой этап Лиги чемпионов УЕФА. Группа «B»
 21.10.2020 «Реал» (Мадрид, Испания) — «Шахтёр» (Донецк) 2:3 (Жуниор 54, Модрич 59 — Тете 23, Варан 33, Соломон 42)
 27.10.2020 «Шахтёр» (Донецк) — «Интер» (Милан, Италия) 0:0 
 03.11.2020 «Шахтёр» (Донецк) — «Боруссия» (Мёнхенгладбах, Германия) 0:6 (Плеа 8, 26, 78, Бондарь 17-авт., Бенсебайни 44, Штиндль 65)
 25.11.2020 «Боруссия» (Мёнхенгладбах, Германия) — «Шахтёр» (Донецк) 4:0 (Штиндль 17-пен.,  Эльведи 34, Эмболо 45+1, Вендт 65)
 01.12.2020 «Шахтёр» (Донецк) — «Реал» (Мадрид, Испания) 2:0 (Дентиньо 57, Соломон 82)
 09.12.2020 «Интер» (Милан, Италия) — «Шахтёр» (Донецк) 0:0 
 1/16 финала Лиги Европы УЕФА
 18.02.2021 «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) — «Шахтёр» (Донецк) 0:2 (Алан Патрик 31, Тете 90+3)
 25.02.2021 «Шахтёр» (Донецк) — «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) 1:0 (Жуниор Мораес 67-пен.)
 1/8 финала Лиги Европы УЕФА
 11.03.2021 «Рома» (Рим, Италия) — «Шахтёр» (Донецк) 3:0 (Пеллегрини 23, Эль-Шаарави 73, Манчини 77)
 18.03.2021 «Шахтёр» (Донецк) — «Рома» (Рим, Италия) 1:2 (Жуниор Мораес 59 — Майораль 48, Майораль 72)

 «Динамо» Киев (2-е место в чемпионате Украины сезона 2019-20 гг.)
 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА. Нечемпионский путь
 15.09.2020 «Динамо» (Киев) — «А3» (Алкмар, Нидерланды) 2:0 (Родригеш 49, Шапаренко 86)
 Плей-офф раунд Лиги чемпионов УЕФА. Нечемпионский путь
 23.09.2020 «Гент» (Бельгия) — «Динамо» (Киев) 1:2 (Тим Кляйндинст 41 — Супряга 9, Де Пена 79)
 29.09.2020 «Динамо» (Киев) — «Гент» (Бельгия) 3:0 (Буяльский 9, Де Пена 36-пен., Родригеш 49-пен.)
 Лига чемпионов УЕФА 2020/2021. Групповой этап. Группа «G»
 20.10.2020 «Динамо» (Киев) — «Ювентус» (Турин, Италия) 0:2 (Мората 46, 84)
 28.10.2020 «Ференцварош» (Будапешт, Венгрия) — «Динамо» (Киев) 2:2 (Цыганков 28-пен., Де Пена 41 — Нгуен 59, Боли 90)
 04.11.2020 «Барселона» (Испания) — «Динамо» (Киев) 2:1 
 24.11.2020 «Динамо» (Киев) — «Барселона» (Испания) 0:4 
 02.12.2020 «Ювентус» (Турин, Италия) — «Динамо» (Киев) 3:0 (Кьеза 21, Роналду 57, Мората 66)
 08.12.2020 «Динамо» (Киев) — «Ференцварош» (Будапешт, Венгрия) 1:0 (Попов 60)
 1/16 финала Лиги Европы УЕФА
 18.02.2021 «Динамо» (Киев)  — «Брюгге» (Бельгия) 1:1 (Буяльский 62 — Брэндон 67)
 25.02.2021 «Брюгге» (Бельгия) — «Динамо» (Киев)  0:1 (Буяльский 83)
 1/8 финала Лиги Европы УЕФА
 11.03.2021 «Динамо» (Киев) — «Вильярреал» (Вильярреаль, Испания) 0:2 (Торрес 30, Альбиоль 52)
 18.03.2021 «Вильярреал» (Вильярреаль, Испания) — «Динамо» (Киев) 2:0 (Морено 13, 36)

 «Заря» Луганск (3-е место в чемпионате Украины сезона 2019-20 гг.)
 Групповой этап Лиги Европы УЕФА. Группа «G»
 22.10.2020 «Лестер Сити» (Лестер, Англия) — «Заря» (Луганск) 3:0 (Мэддисон 29, Барнс 45, Ихеаначо 67)
 29.10.2020 «Заря» (Луганск) — Брага (Португалия) 1:2 
 05.11.2020 «Заря» (Луганск) — «АЕК» (Афины, Греция) 1:4 
 26.11.2020 «АЕК» (Афины, Греция) — «Заря» (Луганск) 0:3
 03.12.2020 «Заря» (Луганск) — «Лестер Сити» (Лестер, Англия) 1:0 
 10.12.2020 Брага (Португалия) — «Заря» (Луганск) 2:0

 «Десна» Чернигов (4-е место в чемпионате Украины сезона 2019-20 гг.)
 3-й квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
 29.07.2020 «Вольфсбург» (Германия) — «Десна» (Чернигов) 2:0 (Гилавоги 15, Гинчек 90+2)

 «Колос» Ковалёвка (6-е место в чемпионате Украины сезона 2019-20 гг.)
 2-й квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
 17.09.2020 «Арис» (Салоники, Греция) — «Колос» (Ковалёвка) 1:2 (Гама 55 — Новак 47, Антюх 63)
 3-й квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
 24.09.2020 «Риека» (Хорватия) — «Колос» (Ковалёвка) 2:0 (Эсковал 102, Адрияшевич 115)

Сезон 2021/2022 
 «Динамо» Киев (чемпион Украины сезона 2020-21 гг.)
 Групповой этап Лиги чемпионов УЕФА. Группа «E»
 14.09.2021 «Динамо» (Киев) — «Бенфика» (Лиссабон, Португалия) 0:0
 29.09.2021 «Бавария» (Мюнхен, Германия) — «Динамо» (Киев) 5:0 
 20.10.2021 «Барселона» (Барселона, Испания) — «Динамо» (Киев) 1:0 
 02.11.2021 «Динамо» (Киев) — «Барселона» (Барселона, Испания) 0:1 
 23.11.2021 «Динамо» (Киев) — «Бавария» (Мюнхен, Германия) 1:2 
 08.12.2021 «Бенфика» (Лиссабон, Португалия) — «Динамо» (Киев) 2:0 

 «Шахтёр» Донецк (2-е место в чемпионате Украины сезона 2020-21 гг.)
 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА. Нечемпионский путь
 03.08.2021 «Генк» (Генк, Бельгия) — «Шахтёр» (Донецк) 1:2 
 10.08.2021 «Шахтёр» (Донецк) — «Генк» (Генк, Бельгия) 2:1 
 Плей-офф раунд Лиги чемпионов УЕФА. Нечемпионский путь
 17.08.2021 «Монако» (Монако, Франция) — «Шахтёр» (Донецк) 0:1 (Силва 19)
 25.08.2021 «Шахтёр» (Донецк) — «Монако» (Монако, Франция) 2:2 (Марлос 74 — Бен Йеддер 18, 39, Агилар 114-авт.)
 Групповой этап Лиги чемпионов УЕФА. Группа «D»
 15.09.2021 «Шериф» (Тирасполь, Молдова) — «Шахтёр» (Донецк) 2:0 (Траоре 16, Янсане 62)
 28.09.2021 «Шахтёр» (Донецк) — «Интер» (Милан, Италия) 0:0 
 19.10.2021 «Шахтёр» (Донецк) — «Реал» (Мадрид, Испания) 0:5 (Кривцов 37-авт., Винисиус 51, 56, Родриго 65, Бензема 90+1)
03.11.2021 «Реал» (Мадрид, Испания) — «Шахтёр» (Донецк) 2:1 
 24.11.2021 «Интер» (Милан, Италия) — «Шахтёр» (Донецк) 2:0 
 07.12.2021 «Шахтёр» (Донецк) — «Шериф» (Тирасполь, Молдова) 1:1 (Фернандо 42 — Николов 90+3)

 «Заря» Луганск (3-е место в чемпионате Украины сезона 2020-21 гг.)
 Плей-офф раунд Лиги Европы УЕФА
 19.08.2021 Рапид (Вена, Австрия) — «Заря» (Луганск) 3:0 (Грюлль 29, Кара 78, Фунтас 85)
 26.08.2021 «Заря» (Луганск) — Рапид (Вена, Австрия) 2:3 (Грюлль 10, Граймль 15, Фунтас 68 — Гладкий 40, Захеди 87-пен.)
 Групповой этап Лиги конференций УЕФА 2021/2022. Группа «C»
 16.09.2021 «Будё-Глимт» (Будё, Норвегия) — «Заря» (Луганск) 3:1 (Сальтнес 48, Сольбаккен 49, Пеллегрино 60 — Громов 90)
 30.09.2021 «Заря» (Луганск) — «Рома» (Рим, Италия) 0:3 (Абрахам 7, Смоллинг 66, Эль-Шаарави 68)
 21.10.2021 «ЦСКА» (София, Болгария) — «Заря» (Луганск) 0:1 (Сайядманеш 65)
 04.11.2021 «Заря» (Луганск) — «ЦСКА» (София, Болгария) 2:0 (Захеди 87, Сайядманеш 90+5)
 25.11.2021 «Рома» (Рим, Италия) — «Заря» (Луганск) 4:0 (Перес 15, Дзаньоло 33, Абрахам 46, 75) На 40-й минуте Верету («Рома») не реализовал пенальти.
 09.12.2021 «Заря» (Луганск) — «Будё-Глимт» (Будё, Норвегия) 1:1 (Назарина 18 — Вернидуб 68-авт.)

 «Колос» Ковалёвка (4-е место в чемпионате Украины сезона 2020-21 гг.)
 3-й квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА. Основной путь
 05.08.2021 «Колос» (Ковалёвка) — «Шахтёр» (Караганда, Казахстан) 0:0 
 10.08.2021 «Шахтёр» (Караганда, Казахстан) — «Колос» (Ковалёвка) 0:0 

 «Ворскла» Полтава (5-е место в чемпионате Украины сезона 2020-21 гг.)
 2-й квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА. Основной путь
 22.07.2021 КуПС (Куопио, Финляндия) — «Ворскла» (Полтава) 2:2 (Удо 6, Томас 90+6 — Кане 29, Тилль 55-пен.)
 29.07.2021 «Ворскла» (Полтава) — КуПС (Куопио, Финляндия) 2:3 д.в. (Тилль 48, Скляр 55 — Себбан 49, Урхо 90+3, Ранжел 111)

Сезон 2022/2023 
 «Шахтёр» Донецк (чемпион Украины сезона 2021-22 гг.)
 Групповой этап Лиги чемпионов УЕФА. Группа «F»
 06.09.2022 «Лейпциг» (Германия) — «Шахтёр» (Донецк) 1:4 (Симакан 58 — Швед 16, 57, Мудрик 76, Траоре 85)
 14.09.2022 «Шахтёр» (Донецк) — «Селтик» (Глазго, Шотландия) 1:1 (Хатате 11 — Мудрик 29)
 05.10.2022 «Реал» (Мадрид, Испания) — «Шахтёр» (Донецк) 2:1 (Силва 13, Жуниор 28 — Зубков 39)
 11.10.2022 «Шахтёр» (Донецк) — «Реал» (Мадрид, Испания) 1:1 (Зубков 46 — Рюдигер 90+5)
 25.10.2022 «Селтик» (Глазго, Шотландия) — «Шахтёр» (Донецк) 1:1 (Якумакис 34 — Мудрик 58)
 02.11.2022 «Шахтёр» (Донецк) — «Лейпциг» (Германия) 0:4 (Нкунку 10, Силва 50, Ольмо 62, Собослаи 68)
 1/16 финала Лиги Европы УЕФА
 16.02.2023 «Шахтёр» (Донецк) — «Ренн» (Франция) 2:1 (Крыськив 11, Бондаренко 45-пен. — Токо-Экамби 59)
 23.02.2023 «Ренн» (Франция) — «Шахтёр» (Донецк) 2:1 (Токо-Экамби 52, Салах 106 — Белосян 119-авт.) Серия пенальти — 4:5
 1/8 финала Лиги Европы УЕФА
 09.03.2023 «Шахтёр» (Донецк) — «Фейеноорд» (Роттердам, Нидерланды) 1:1 (Ракицкий 78 — Бульяуде 88)
 16.03.2023 «Фейеноорд» (Роттердам, Нидерланды) — «Шахтёр» (Донецк) 7:1 (Хименес 9, Кёкчю 24, 38-пен., Идрисси 49, 60, Джаханбахш 64, Перейра да Силва 67 — Келси 87)

 «Динамо» Киев (2-е место в чемпионате Украины сезона 2021-22 гг.)
 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА. Нечемпионский путь
 20.07.2022 «Динамо» (Киев) — «Фенербахче» (Стамбул, Турция) 0:0
 27.07.2022 «Фенербахче» (Стамбул, Турция)  — «Динамо» (Киев) 1:2 д.в. (Салаи 88 — Буяльский 57, Караваев 114) На 70-й минуте Валенсия («Фенербахче») не реализовал пенальти.
 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА. Нечемпионский путь
 03.08.2022 «Динамо» (Киев) — «Штурм» (Грац, Австрия) 1:0 (Караваев 28)
 09.08.2022 «Штурм» (Грац, Австрия) — «Динамо» (Киев) 1:2 д.в. (Хойлунн 27 — Вивчаренко 97, Цыганков 112) 
 Раунд плей-офф. Нечемпионский путь
 17.08.2022 «Динамо» (Киев) — «Бенфика» (Лиссабон, Португалия) 0:2 (Жилберто 9, Гонсалу Рамуш 37)
 23.08.2022 «Бенфика» (Лиссабон, Португалия) — «Динамо» (Киев) 3:0 (Отаменди 27, Силва 40, Нерес 42)
 Групповой этап Лиги Европы УЕФА. Группа «B»
 08.09.2022 «Фенербахче» (Стамбул, Турция) — «Динамо» (Киев) 2:1 (Вернес 35, Батшуайи 90+2 — Цыганков 63)
 15.09.2022 «Динамо» (Киев) — «АЕК» (Ларнака, Кипр) 0:1 (Дьюрчо 8)
 06.10.2022 «Ренн» (Франция) — «Динамо» (Киев) 2:1 (Терье 23, Дуэ 89 — Цыганков 33)
 13.10.2022 «Динамо» (Киев) — «Ренн» (Франция) 0:1 (Ву 49)
 27.10.2022 «АЕК» (Ларнака, Кипр) — «Динамо» (Киев) 3:3 (Альтман 26, 72, Лопеш 53 — Ванат 45+1, Гармаш 82, 90+2)
 03.11.2022 «Динамо» (Киев) — «Фенербахче» (Стамбул, Турция) 0:2 (Валенсия 25, Аран 45)

 «Днепр-1» Днепр (3-е место в чемпионате Украины сезона 2021-22 гг.)
 Плей-офф раунд Лиги Европы УЕФА
 18.08.2022 «Днепр-1» (Днепр) — «АЕК» (Ларнака, Кипр) 1:2 (Сваток 90 — Альтман 16, Сваток 29-авт.)
 25.08.2022 «АЕК» (Ларнака, Кипр) — «Днепр-1» (Днепр) 3:0 (Дьюрчо 21, Лопеш 45, Енглезу 74)
 Групповой этап Лиги конференций УЕФА. Группа «Е»
 08.09.2022 «Днепр-1» (Днепр) — «А3» (Алкмар, Нидерланды) 0:1 (Де Вит 63)
 15.09.2022 «Аполлон» (Лимасол, Кипр) — «Днепр-1» (Днепр) 1:3 (Питтас 58 — Рубчинский 11, Довбик 26, 45)
 06.10.2022 «Днепр-1» (Днепр) — «Вадуц» (Лихтенштейн) 2:2 (Довбик 6, Пихалёнок 78 — Фер 25, Гассер 47)
 13.10.2022 «Вадуц» (Лихтенштейн) — «Днепр-1» (Днепр) 1:2 (Растодер 30 — Амаш 25, Довбик 90+1)
 27.10.2022 «Днепр-1» (Днепр) — «Аполлон» (Лимасол, Кипр) 1:0 (Пихалёнок 39)
 03.11.2022 «А3» (Алкмар, Нидерланды) — «Днепр-1» (Днепр) 2:1 (Одгор 8, Павлидис 87 — Пихалёнок 41)
 1/16 финала Лиги конференций УЕФА
 16.02.2023 «АЕК» (Ларнака, Кипр) — «Днепр-1» (Днепр) 1:0 (Анхель 84)
 23.02.2023 «Днепр-1» (Днепр) — «АЕК» (Ларнака, Кипр) 0:0

 «Зоря» Луганск (4-е место в чемпионате Украины сезона 2021-22 гг.)
 3-й квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА. Основной путь
 04.08.2022 «Заря» (Луганск) — «Университатя» (Крайова, Румыния) 1:0 (Нагнойный 55)
 11.08.2022 «Университатя» (Крайова, Румыния) — «Заря» (Луганск) 3:0 (Сильва 5, Байрам 53, Банку 57)

 «Ворскла» Полтава (5-е место в чемпионате Украины сезона 2021-22 гг.)
 2-й квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА. Основной путь
 21.07.2022 «Ворскла» (Полтава) — «АИК» (Стокгольм, Швеция) 3:2 (Степанюк 4, Козыренко 24, Челядин 69 — Стефанелли 17, Ларссон 44)
 28.07.2022 «АИК» (Стокгольм, Швеция) — «Ворскла» (Полтава) 2:0 д.в. (Мендес 45+3, Бьёрнстрём 107)

См. также 
 Футбольные клубы СССР в еврокубках
 Футбольный клуб «Черноморец» (Одесса) в еврокубках
 Лига чемпионов УЕФА
 Лига Европы УЕФА
 Суперкубок УЕФА
 Кубок обладателей кубков УЕФА
 Кубок Интертото УЕФА

Примечания

Ссылки 
 История Европейских кубковых турниров
 Украинский Футбол от Дмитрия Трощия
 Летопись украинского футбола
 Официальный сайт федерации футбола Украины (укр.)

Списки:Футбол на Украине
Украинские футбольные клубы в еврокубках